Цилон (Cilo) е име на:

 Цилон е име на римската фамилия Фламинии
 Луций Фламиний Цилон, магистър на Монетния двор 106 пр.н.е.
 Луций Фламиний Цилон, магистър на Монетния двор 42 пр.н.е.
 Луций Цецилий Цилон, женен за Плиния Марцела, баща на Плиний Млади
 Гай Цецилий Цилон, Плиний Млади(61 – 113), древноримски политик и писател
 Луций Фабий Цилон, суфектконсул 193 г., консул 204 г., легат на Горна Мизия 195/196 г.

Други:

 Килон (Cylon), опит да установи тирания в Атина, 7 век пр.н.е.
 Хилон от Спарта (Chilon), древогръцки политик и поет (556/555 пр.н.е.)